4025 Ridley è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 1981, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,2525134 UA e da un'eccentricità di 0,1671392, inclinata di 3,12717° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Corpi celesti scoperti nel 1981
Ridley